Pterygioteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Pterygioteuthis ingår i familjen Pyroteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Pterygioteuthis